Hayes puede hacer referencia a:

Lugares 

 Hayes, una población y comuna del noreste de Francia, en el departamento de Mosela.
 Les Hayes, una población y comuna francesa en el departamento de Loir y Cher.
 Condado de Hayes (Nebraska), situado al suroeste de dicho estado.
 Río Hayes, localizado en Manitoba (Canadá), desembocando a la bahía de Hudson.
 Municipio de Hayes (condado de Charlevoix, Míchigan)
 Municipio de Hayes (condado de Clare, Míchigan)
 Hayes (Luisiana), lugar designado por el censo ubicado en la parroquia de Calcasieu en el estado estadounidense de Luisiana.
 Hayes (Hillingdon), pueblo del municipio de Hillingdon, en el Gran Londres, Inglaterra.

Personas 

 Rutherford B. Hayes (1822—1893), decimonoveno presidente de los Estados Unidos.
 Isaac Israel Hayes (1832—1881), explorador del Ártico y médico estadounidense.
 George "Gabby" Hayes (1885—1969), actor radiofónico, cinematográfico y televisivo estadounidense.
 Harry Hayes (1891—1976), futbolista argentino.
 Helen Hayes (1900—1993), actriz estadounidense.
 Patricia Hayes (1909—1998), actriz inglesa.
 Elton Hayes (1915—2001), actor y guitarrista británico.
 Wallace D. Hayes (1919—2001), profesor de ingeniería mecánica y aeroespacial.
 Ira Hayes (1923—1955), uno de los seis marines que se hicieron famosos al ser captados en la fotografía Alzando la bandera en Iwo Jima.
 Robert M. Hayes (1926—), documentalista científico estadounidense.
 Ron Hayes (1929—2004), actor estadounidense.
 Bob Hayes (1942—2002), atleta estadounidense.
 Isaac Hayes (1942—2008), compositor, cantante, actor y productor estadounidense.
 Elvin Hayes (1945—), baloncestista estadounidense.
 Billy Hayes (1948—), escritor, actor y director de cine estadounidense.
 Stephen K. Hayes (1949—), maestro de artes marciales de origen occidental.
 Michael Hayes (1959—), exluchador profesional estadounidense y exmúsico.
 Román Macaya Hayes (1966—), empresario, bioquímico y político costarricense.
 Sean Hayes (1970—), actor estadounidense.
 Darren Hayes (1972—), cantautor y productor australiano.
 Taylor Hayes (1975—), actriz porno estadounidense.
 Joanna Hayes (1976—), atleta estadounidense.
 Anthony Hayes (1977—), actor, escritor y productor australiano.
 Jarvis Hayes (1981—), baloncestista estadounidense.
 Chuck Hayes (1983—), baloncestista estadounidense.
 Christie Hayes (1986—), actriz australiana.
 Hayes Grier (2000—), web star.
 Nigel Hayes (1994—), baloncestista estadounidense.

Personajes de ficción 

 Lisa Hayes, uno de los personajes ficticios de la serie Robotech en su primera parte, La saga de Macross.
 Molly Hayes, personaje ficticio de la Marvel Comics.

Otros 

 Conjunto de comandos Hayes, lenguaje de comandos desarrollado para configurar y parametrizar módems.

ja:HAYES